Віз — засіб пересування.
 Віз (також «Свої козирі») — картярська гра.
 «Віз» — американський сімейний пригодницький мюзикл режисера Сідні Люмета.

Топонім 
 Віз — річка в Росії, у Республіці Комі.

Прізвище 
 Сідні Віз ( 1995) — американська баскетболістка.

Див. також 
 Виз — інша назва риби шип.